Ондржей Гиман (; ) — чешский саночник, выступающий за сборную Чехии с 2003 года. Участник двух зимних Олимпийских игр, многократный призёр национального первенства.

Биография 
Ондржей Гиман родился 25 февраля 1986 года в городе Яблонец-над-Нисоу, Либерецкий край. Активно заниматься санным спортом начал в возрасте девяти лет, в 2003 году прошёл отбор в национальную сборную и стал ездить выступать на различные международные соревнования. В сезоне 2004/05 дебютировал на этапах взрослого Кубка мира, заняв в общем зачёте двадцать восьмое место, в следующем году был шестьдесят четвёртым, ещё через год — тридцать пятым. На чемпионате мира 2007 года в австрийском Иглсе финишировал тридцать седьмым, на мировом первенстве в немецком Оберхофе показал двадцать девятое время, тогда как в Кубке мира расположился на тридцать второй строке. В 2009 году на чемпионате мира в американском Лейк-Плэсиде занял тридцать четвёртое место, а после завершения всех кубковых этапов поднялся в мировом рейтинге сильнейших саночников до тридцать первой позиции.

Благодаря череде удачных выступлений Гиман удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где впоследствии финишировал двадцать пятым. Кубковый цикл окончил тридцать восьмым местом общего зачёта, также занял двадцать четвёртое место на чемпионате Европы в латвийской Сигулде. В следующем сезоне был двадцать девятым на мировом первенстве в итальянской Чезане, в то время как в кубковом зачёте оказался тридцать четвёртым. На чемпионате мира 2012 года в немецком Альтенберге пришёл к финишу двадцать третьим. В 2014 году побывал на Олимпийских играх в Сочи, где финишировал двадцать пятым в мужской одиночной программе и стал девятым в смешанной эстафете.

Ныне Ондржей Гиман живёт и тренируется в городе Смрзовка, где, помимо всего прочего, работает столяром. Его старший брат Якуб — тоже саночник и член сборной Чехии.

Ссылки 
 Профиль на сайте FIL 
 

Саночники Чехии
Саночники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2018 года